Con l'espressione Guerra di Libia ci si può riferire a vari eventi militari avvenuti in diversi periodi storici:
 Guerra italo-turca (28 settembre 1911-18 ottobre 1912) – guerra combattuta tra il Regno d'Italia e l'Impero ottomano per il possesso delle regioni Nordafricane ottomane.
 Campagna di Libia (1913-1921) – Campagna combattuta per ottenere il dominio del territorio e per far fronte alla offensiva dell'Impero ottomano durante la prima guerra mondiale.
 Riconquista della Libia (1922-1932) – conflitto combattuto tra il Regno d'Italia e i ribelli delle regioni libiche, a sua volta distinto in:
 Riconquista della Tripolitania (1922-1924)
 Riconquista del Fezzan (1929-1930)
 Riconquista della Cirenaica (1928-1932)
 Prima guerra civile in Libia (17 febbraio – 20 ottobre 2011) – conflitto svoltosi nel paese nordafricano e che ha visto opposte le forze lealiste di Muʿammar Gheddafi e quelle dei rivoltosi, riunite nel Consiglio nazionale di transizione.
 Intervento militare in Libia del 2011 (19 marzo – 31 ottobre 2011) – intervento militare internazionale svoltosi a sostegno dei ribelli libici del Consiglio nazionale di transizione.
 Seconda guerra civile in Libia (16 maggio 2014 – in corso) – conflitto in corso tra due governi rivali, basati a Tripoli e Tobruk.